Dorfmann, Dorfman:
 David (Benjamin Douglas) Dorfman (* 1993), um ator norte-americano
 Lucio Dorfman (* 1975), um pianista brasileiro
 Sheila Dorfman, uma atriz e dublador a brasileira

 Doença de Rosai-Dorfman